Александровка — село в Солонешенском районе Алтайского края. Второе название села - Лесная ферма. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Сибирячихинский сельсовет.

История 
Основано в 1923 г. В 1928 году состояло из 55 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Александровского сельсовета Солонешенского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района